Grupp 8 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 (Uefa) var en av åtta Uefa-kvalificeringsgrupper till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 och som spelades mellan 20 september 2009 och 25 augusti 2010. I gruppen spelade Azerbajdzjan, Belgien, Sverige, Tjeckien och Wales. Sverige vann gruppen och gick vidare till playoffspel där de fick möta Danmark.

Tabell
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Lag
!width=30 |SM
!width=30 |V
!width=30 |O
!width=30 |F
!width=30 |GM
!width=30 |IM
!width=30 |MSK
!width=30 |P
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:left;" |  || 8 || 7 || 1 || 0 || 36 || 3 || +33 || 22
|-
|style="text-align:left;" |  Tjeckien || 8 || 4 || 1 || 3 || 19 || 6 || +13 || 13
|-
|style="text-align:left;" |  Belgien || 8 || 3 || 1 || 4 || 18 || 13 || +5 || 10
|-
|style="text-align:left;" |  Wales || 8 || 3 || 0 || 5 || 23 || 16 || +7 || 9
|-
|style="text-align:left;" |  Azerbajdzjan || 8 || 1 || 1 || 6 || 2 || 60 || -58 || 4
|}

Resultat

Externa länkar
 VM-kvalgrupp 8 på Uefa:s hemsida

Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
2009 i Europa
2010 i Europa